Азово — название населённых пунктов в России:
 
 Азово — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Азово — село, административный центр Азовского немецкого национального района Омской области.
 Азово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Азово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

См. также